Nozières puede referirse a: 

 Nozières, comuna francesa situada en Ardèche.
 Nozières, comuna francesa situada en Cher.